John Fitzgerald of John FitzGerald kan verwijzen naar:

Atleten

American football 
 John Fitzgerald (center), voormalige  Dallas Cowboys center
 John Fitzgerald (quarterback), voormalige quarterback van de af2's Austin Wranglers
 John Fitzgerald (offensive guard), voormalige University of Central Oklahoma lineman

Voetbal 
 John Fitzgerald (Iers voetballer)
 John Fitzgerald (Canadees voetballer)

Honkbal 
 John Fitzgerald (Rochester Broncos), pitcher voor de Rochester Broncos in 1890
 John Fitzgerald (Boston Reds), pitcher voor de Boston Reds in 1891.
 John Fitzgerald (San Francisco Giants), pitcher voor de San Francisco Giants.

Andere sporten 
 John E. Fitzgerald, Canadees Olympisch atleet
 John Fitzgerald (moderne vijfkamper), atleet uit de Verenigde Staten
 John Fitzgerald (tennisser), Australisch tennisser
 John Fitzgerald (atleet), Iers marathonloper

Politici 
 John FitzGerald, 15th Knight of Kerry (1706–1741), Irish MP voor Dingle
 John F. Fitzgerald, burgemeester van Boston en grootvader van John F. Kennedy
 John Joseph Fitzgerald (1872–1952), Amerikaans politicus
 Sir John Fitzgerald (lord mayor), Lord Mayor van Newcastle upon Tyne, Engeland, 1914–1915
 John Warner Fitzgerald (1924–2006), hoofd van justitie. 
 Jack Fitzgerald, oprichter van de Socialistische partij van het Verenigd Koninkrijk 
 John F. Fitzgerald (1863-1950), Amerikaans politicus

Overig 
 John D. Fitzgerald, Amerikaans schrijver
 John D. FitzGerald, Iers econoom
 Field Marshal Sir John Forster FitzGerald (1784–1877), Iers soldaat, officier in het Britse leger
 John Fitzgerald (informaticus)
 John Fitzgerald (dichter)
 John J. Fitzgerald (filmmaker)
 Dr. John Gerald FitzGerald (1882-1940), oprichter van Connaught Laboratories in 1914
 John Fitzgerald, acteur